Власовский — русская фамилия и топоним в России.

Фамилия 
 Власовский, Александр Александрович (1842—1899) — российский военный, полковник (1892), полицмейстер.

Населённые пункты 
 Власовский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Власовский — посёлок в Саратовском районе Саратовской области.
 Власовский — посёлок при станции в Саратовском районе Саратовской области.

См. также 
 Власов
 Власово
 Власовская
 Русско-Власовский — хутор в Морозовском районе Ростовской области России.